Saint-Prosper ist der Name folgender Gemeinden:
 Saint-Prosper (Québec), Département Aude, Frankreich
 Saint-Prosper-de-Champlain, Provinz Québec, Kanada